Borneo, een eiland in Zuidoost-Azië
 Borneo (Amsterdam), een schiereiland in het Oostelijk Havengebied
 Borneo (Assen), een monumentale winkel annex woonhuis in de Nederlandse stad Assen